Luj II. može biti:

 Luj II., kralj Ugarske i Hrvatske
 Luj II., car Svetog Rimskog Carstva
 Luj II., kralj Bavarske
 Luj II., kralj Nizozemske
 Luj II., kralj Francuske
 Luj II., knez Monaka
 Ludvig II., kralj Njemačke
 Luj II. Burbonski, princ Condé